Die Open GDF Suez de Limoges 2014 waren ein Tennisturnier für Frauen in Limoges, Frankreich. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2014. Das Turnier fand vom 3. bis 9. November 2014 statt. Es wurde 2014 zum ersten Mal ausgetragen.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Open GDF Suez de Limoges 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open GDF Suez de Limoges 2014 findet vom 1. bis 2. November 2014 statt. Ausgespielt werden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen haben sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2014
Tennisturnier in Limoges